Huusko est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1996), coureur cycliste suédois
Keijo Huusko (né en 1980), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme